Cet article traite de la saison 2008-2009 de l'Antalyaspor.

Les rencontres de la saison

Championnat de Turquie de football 2008-09

Coupe de Turquie Fortis

Sources - Références 
 Saison en cours du championnat de Turquie de Football 2008-2009

Saison d'Antalyaspor
Antalyaspor